
Molekulska formula -{C13H18O7}- se može odnositi na:
 Salicin
 Gastrodin